Фюрстенфельдбрук:

 Фюрстенфельдбрук — районный центр в Баварии.
 Фюрстенфельдбрук — район в Германии.